Radinger ist der Familienname folgender Personen:

 Elli H. Radinger (* 1951), deutsche Wolfsexpertin, Fachjournalistin und Autorin
 Felix Radinger (* 1988), deutscher Ringer
 Friedrich Radinger (* 1954), österreichischer Manager
 Johann von Radinger (1842–1901), österreichischer Maschinenbauingenieur

 Martin Radinger (* 1951), österreichischer Filmemacher
 Stephan Radinger (1914–2005), österreichischer Politiker (SPÖ)